Munguía kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Munguía, Mexiko, ort, Guanajuato, Irapuato,

Spanien 

 Mungia (ort), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar